Parafia św. Stanisława w Osieku – parafia rzymskokatolicka w diecezji elbląskiej
 Parafia św. Stanisława w Osieku – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Koprzywnica